Chondracanthus Delaroche, 1811 : un genre de crustacés copépodes de la famille des Chondracanthidae ;
Chondracanthus Kütz., 1843 : un genre d’algues rouges de la famille des Gigartinaceae.